Бе́личья:
 Беличья (впадает в озеро Вуокса) — река в Приозерском районе Ленинградской области
 Беличья (приток Пульсца) — река в Каргасокском районе Томской области
 Беличья (приток Толзеса) — река в Каргасокском районе Томской области
 Беличья (приток Ватыльки) — река в Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае